Où je vais – singel Amel Bent
 Où je vais – singel Amel Bent